Montemayor de Pililla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montemayor de Pililla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Montemayor de Pililla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar